Mujeres o Las Mujeres puede referirse a:

Significado 

 Mujeres, plural de la palabra mujer.

Cine y televisión 

 Mujeres (The Women) (1939), película de George Cukor.
 Mujeres (Femmes) (1983), película de Tana Kaleya.
 The Women (2008), película de Diane English.
 The Women (2004), cortometraje estadounidense de Rory Kelly.
 Mujeres (2005), serie mexicana de televisión dirigida por Benjamín Cann.
 Mujeres (2006), serie española de televisión dirigida por Dunia Ayaso y Félix Sabroso.
 Dos mujeres, película italiana de 1960.
 Mujeres (2020), programa de televisión argentino emitido por El Trece.

Música 

 Mujeres, banda de música rock de Barcelona
 Mujeres (1979), álbum de Silvio Rodríguez.
 Mujeres (1993), canción de Ricardo Arjona.
 Mujeres (2013), canción de Fanny Lu.

Literatura 

 Mujeres (1933), novela de Mihail Seo ola eymosa

Toponimia 

México
 Isla Mujeres, municipio de Quintana Roo.
 Isla Mujeres, localidad.
 Las Mujeres, Guerrero.
 Las Mujeres, Álamo Temapache, Veracruz.